Gröstl steht für:
 Gröstl, österreichisches Pfannengericht, von dem es zahlreiche Varianten gibt, unter anderem:
 Tiroler Gröstl
 Blunzengröstl

 Grøstl, kryptographischer Hash-Algorithmus